Le tournoi US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Indianapolis du 8 au .

Laura duPont remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Linky Boshoff et Ilana Kloss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1977
Sport en août 1977